Зна́менск — название следующих населённых пунктов:

 Знаменск — город в Астраханской области России.
 Знаменск — посёлок в Калининградской области России.

См. также 
 Знаменка
 Знаменская
 Знаменский
 Знаменское